Als NUTS:CH oder NUTS-Regionen in der Schweiz wird die territoriale Gliederung der Schweiz gemäss der europäischen «Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik» (NUTS) bezeichnet.

Grundlagen 
In der Schweiz werden die drei NUTS-Ebenen wie folgt belegt:
 NUTS-1: Schweiz
 NUTS-2: die 7 Grossregionen
 NUTS-3: die 26 Kantone

Liste der NUTS-Regionen in der Schweiz

Siehe auch 
 ISO-3166-2-Codes für die Schweiz

Weblinks 
 Vollständige Liste der Schlüssel und Namen von NUTS:CH

Einzelnachweise 

CH
Geographie (Schweiz)